Andrej Hočevar, slovenski hokejist, * 21. november 1984, Ljubljana.

Andrej Hočevar je svojo profesionalno kariero začel leta 2000 v klubu HK MARC Interieri, od tam je za nekaj sezon prestopil k HDD ZM Olimpija, leta 2006 pa je podpisal pogodbo s HK Acroni Jesenice. Po dveh sezonah pri italijanskem klubu SG Pontebba, je v sezoni 2011/12 branil za Ducs d'Angers v francoski ligi, v sezoni 2012/13 pa je bil član kluba Sokol Kijev v ukrajinski ligi. Pred sezono 2013/14 je prestopil nazaj v francosko ligo, v klub Dauphins d'Épinal.

Hočevar je od leta 2005 tudi vratar slovenske reprezentance v hokeju na ledu. Na svetovnem prvenstvu skupine B 2007 je bil s 95% ubranjenih strelov izbran za najboljšega vratarja prvenstva, skupno je za reprezentanco nastopil na desetih svetovnih prvenstvih, od tega petih v elitni diviziji. Sodeloval je pri prvem nastopu slovenske reprezentance na olimpijskem hokejskem turnirju 2014 v Sočiju. Sam je bil v postavi na eni tekmi, toda ni dobil priložnosti na ledu.

Tudi njegov brat Matej je hokejist.

Pregled kariere 

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo D1
| 00
|
| 2
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.00
| 1.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MARC Interieri
| Slovenska liga
| 00/01
|
|
| 17
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MARC Interieri
| Slovenska liga
| 01/02
|
|
| 12
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 02
|
| 5
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.60
| .918
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 02
|
| 5
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.14
| .870
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 1
| 12
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.00
| .955
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
|
| 15
| 0
| 1
| 1
| 2
|
|
|
|
| 5
| 0
| 0
| 1
| 0
|
|
|-
| HK Tivoli
| Slovenska liga
| 02/03
|
|
| 23
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 02/03
|
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 03
|
| 3
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.74
| .914
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
|
| 16
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|
|
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
|
| 9
| 0
| 1
| 1
| 6
|
|
|
|
| 5
| 0
| 0
| 1
| 0
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 03/04
|
|
| 14
| 0
| 1
| 1
| 2
|
|
|
|
| 4
| 0
| 0
| 1
| 0
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6.35
| .875
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 8
| 17
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.88
| .893
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 04/05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 1
| 5
|
|
|
|
| 2.27
| .960
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
|
| 9
| 0
| 1
| 1
| 0
|
|
|
|
| 5
| 0
| 0
| 1
| 0
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 05/06
|
|
| 25
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 0
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga B
| 06/07
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.64
|
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.50
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 10
| 11
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 07
|
| 4
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.75
| .954
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 10
| 41
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.49
| .912
|
| 1
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.73
| .905
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.50
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 2
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.82
| .927
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 31
| 32
| 0
| 1
| 1
| 4
| 3.50
| .884
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 1
| 0
| 4.93
| .867
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 08/09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
|
|
|
|
|
| 1.33
| 
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 09
|
| 1
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.02
| .920
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 09
|
| 5
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.40
| .934
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SG Pontebba
| Italijanska liga
| 09/10
|
| 18
|
|
|
|
|
| 2.48
| .930
|
| 6
|
|
|
|
|
| 3.25
| .922
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 10
|
| 5
|
|
|
|
|
| 2.06
| .909
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SG Pontebba
| Italijanska liga
| 10/11
|
| 32
|
|
|
|
|
| 3.21
| .901
|
| 4
|
|
|
|
|
| 2.81
| .909
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 11
|
| 2
|
|
|
|
|
| 6.00
| .771
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ducs d'Angers
| Francoska liga
| 11/12
|
| 22
|
|
|
|
|
| 2.25
|
|
| 11
|
|
|
|
|
| 2.17
| 
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 12
|
| 1
|
|
|
|
|
| 2.00
| .913
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sokol Kijev
| Ukrajinska liga
| 12/13
|
| 19
|
|
|
|
|
| 1.88
| .934
|
| 
|
|
|
|
|
| 
| 
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 13
|
| 1
|
|
|
|
|
| 0.00 	
| 1.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 13
|
| 1
|
|
|
|
|
| 9.00
| .793
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dauphins d'Épinal
| Ukrajinska Francoska
| 13/14
|
| 20
|
|
|
|
|
| 3.56
| .899
|
| 1
|
|
|
|
|
| 6.39
| .837
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 14
|
| 1
|
|
|
|
|
| 2.03
| '''.867
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Slovenijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Tivoli
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti SG Pontebba
Hokejisti Ducs d'Angers
Hokejisti Sokol Kijev
Hokejisti Dauphins d'Épinal
Ljubljanski športniki
Sprejeti v Slovenski hokejski hram slavnih